J&S Cup 2006 – tenisowy turniej WTA kategorii II w sezonie 2006 z cyklu J&S Cup rozgrywany w dniach 1–7 maja 2006 roku w Warszawie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w polskim sporcie